The Champ (1931) — filme de King Vidor
 O Campeão (1979) — filme de Franco Zefirelli
 Resurrecting the Champ — filme (2007) com Samuel L. Jackson e Josh Hartnett

Desambiguações de cinema